Campigliano ima više značenja:
 Campigliano, Rieti
 Campigliano, Salerno